Сульцба́к-ле-Бен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на схід від Парижа, 75 км на південний захід від Страсбура, 13 км на південний захід від Кольмара.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 286 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 697,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Сульцбак-ле-Бен 
 Сульцбак-ле-Бен на сайті французького Національного інституту географії
 Сульцбак-ле-Бен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сульцбак-ле-Бен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сульцбак-ле-Бен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сульцбак-ле-Бен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхній Рейн